Bidhuri ist der Familienname folgender Personen:

Gaurav Bidhuri (* 1993), indischer Boxer
Ramesh Bidhuri (* 1961), indischer Politiker